
Molekulska formula -{C27H31O16}- se može odnositi na:

 Tulipanin
 Cijanidin-3,5-O-diglukozid